Condado de Marion es el nombre de diecisiete condados en los Estados Unidos de América, la mayoría nombrados así en honor a Francis Marion, general durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos:

 Condado de Marion (Alabama) 
 Condado de Marion (Arkansas) 
 Condado de Marion (Florida) 
 Condado de Marion (Georgia) 
 Condado de Marion (Illinois) 
 Condado de Marion (Indiana), el mayor de los condados de Marion, y el de mayor población del estado. 
 Condado de Marion (Iowa)
 Condado de Marion (Kansas)
 Condado de Marion (Kentucky) 
 Condado de Marion (Misisipi) 
 Condado de Marion (Misuri) 
 Condado de Marion (Ohio) 
 Condado de Marion (Oregón) 
 Condado de Marion (Carolina del Sur) 
 Condado de Marion (Tennessee) 
 Condado de Marion (Texas) 
 Condado de Marion (Virginia Occidental)